Села:
 Сухини — Харківська область, Богодухівський район
 Сухини — Черкаська область, Звенигородський район
Залізниця:
 Сухини — пасажирський зупинний пункт Сумської дирекції Південної залізниці